Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2010 är en fotbollsturnering som spelades under december 2010. Det är det 7:e världsmästerskapet för klubblag som FIFA arrangerar. Turneringen spelades i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Deltagande lag

Matcher

Källor 
FIFA Club World Cup UAE 2010

2010 i Förenade arabemiraten
Internationella fotbollstävlingar i Förenade arabemiraten
Fotbollsåret 2010
2010